Ла Чопа има више значења:

 Ла Чопа (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чопа (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику